Појам Чандлер може да се односи на:
Чандлер (Квебек), град у Канади у држави Квебек
Чандлер (Аризона), град у САД у држави Аризона
Чандлер (Тексас), град у САД у држави Тексас